Andrea Šušnjara – cantante croata
 Goran Šušnjara – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Luka Šušnjara – calciatore sloveno